Максим Иванов:
 
 Иванов, Максим Геннадьевич (род. 1974) — лидер, автор текстов песен группы «Торба-на-Круче».
 Иванов, Максим Евгеньевич (род. 1987) — депутат Государственной Думы VIII созыва.
 Иванов, Максим Константинович (1993) — российский самбист, чемпион мира.